Corydon steht für:
 Corydon (Vorname), männlicher Vorname
 Corydon (Vergil), Figur in Vergils 2. Ekloge, siehe Eclogae#Ekloge 2: Alexis (monologisch)
 wissenschaftlicher Gattungsname des Riesenbreitrachen

Personen:
 Bjarne Corydon (* 1973), dänischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corydon (Indiana), im Harrison County
 Corydon (Iowa), im Wayne County
 Corydon (Kentucky), im Henderson County
 Corydon Township (Iowa), im Wayne County
 Corydon Township (Pennsylvania), im McKean County

Sonstiges:
 Corydon (Buch) von André Gide, 1923

im NRHP gelistete Objekte:
 Corydon Battle Site, in Corydon, Indiana, ID-Nr. 79000017
 Corydon Historic District, in Corydon, Indiana, ID-Nr. 73000017
 Corydon Public Library, in Corydon, Iowa, ID-Nr. 83004720